La Prva savezna liga SFRJ 1968-1969, conosciuta semplicemente come Prva liga 1968-1969, fu la 40ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 23ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo nono titolo, secondo consecutivo.

Fu la prima edizione a 18 squadre, che sarebbe stato il format finale fino al 1992, anno di chiusura di Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e relativa Prva liga.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1969-1970
      Vincitore della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1969-1970
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1969-1970
      Retrocesse in Druga Liga 1969-1970

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1969-1970 : Hajduk,  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1969 : .Qualificata alla Coppa Piano Karl Rappan 1969 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 Allenatore: Miljan Miljanić

Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1968-1969
Kup Maršala Tita 1968-1969

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1969-1971 su historical-lineups
  Stagione 1968-1969 su eu-football.info
  Stagione 1968-1969 su HRnogomet
  Stagione 1968-1969 su sportsport.ba
  Le stagioni 1968-1973 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1968-69 su RSSSF

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1969
Campionato jugoslavo di calcio